Медресе Абдурасул-бая () — архитектурный памятник, здание медресе в историческом центре Хивы (Узбекистан), воздвигнутое, по одной версии, в 1906 году, по другой, в 1909 году при узбекском правителе Мухаммад Рахим-хане II на средства его видного сановника, племянника поэта, композитора и переводчика Камила Хорезми — Абдурасул-бая. Примыкает к юго-восточному углу мечети Яр Мухаммад Девон.

В настоящее время является объектом культурного наследия Узбекистана. Это также, объект туристического сервиса и показа, где расположено мастерская по вышивке сюзане. В 2018 году предлагалось передача медресе Абдурасул-бая в аренду.

Архитектура 
Медресе довольно большое по плану (площадь 30х65 метров) и включает в себя два дворика. В западном (6,9х3,6 метров; в трапециевидной форме), по углам имеются две проходные крестообразные комнаты, на юге — мечеть, перекрытая куполом, на севере — по две худжры с двумя входными проёмами. Восточный дворик (7,1х5,5 метров; в прямоугольной форме) также обнесён помещениями по периметру. Комнаты на втором этаже (над коридором) и другие помещения для студентов перекрыты сводчатыми перекрытиями. Фасады стен оформлены шлифованными кирпичами, которые в верхних частях портала и стен раскрашены в зелёный цвет (глазурь).

На входе в медресе установлены ворота, состоящие из двух полотен. На поперечнике правого полотна имеется надпись, содержащая имя мастера «Богбек». Однако вторая строка надписи, где была приведено имя его отца, не сохранилась.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Всемирное наследие в Узбекистане
Абдурасул-бая
Культурное наследие Узбекистана
Культовые сооружения, построенные в 1906 году
1906 год в Узбекистане